Municipio de Maumelle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maumelle (condado de Perry, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Maumelle (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.